Драцена:
 Драцена () — род покрытосеменных растений семейства ;
 Драцена драконовая, или  — наиболее известный вид этого рода.
 Драцены, или Каймановые ящерицы () — род пресмыкающихся семейства .
 Гвианская драцена, или Каймановая ящерица, или  — наиболее известный вид этого рода.

 ООО «Производственная компания „Драцена“» — предприятие деревообрабатывающей промышленности, город Пермь.